Le tournoi de Sofia est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du  au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Italien Simone Bolelli et du Serbe Janko Tipsarević.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Matthew Ebden et Thiemo de Bakker.
 En simple, Roberto Bautista-Agut remporte son deuxième titre de la saison après son succès à Auckland en s'imposant 6-3, 6-4 face à Viktor Troicki. Il s'agit du  de sa carrière.
 En double, Wesley Koolhof et Matwé Middelkoop s'imposent 5-7, 7-6, [10-6] face à Philipp Oswald et Adil Shamasdin. Il s'agit de leur premier titre respectif dans la discipline sur le circuit ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sofia
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Sofia
Sport en Bulgarie en 2016
Tennis en février 2016